Il termine rendita è usato con diverse accezioni:
 in ambito giuridico, con il termine rendita si intende qualsiasi prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili (grano, vino, ecc.);
 in economia, il termine rendita indica il reddito collegato alla proprietà di risorse naturali scarse o, più in generale, è usato per riferirsi a qualsiasi remunerazione in eccesso rispetto al costo opportunità o al costo di produzione.
In matematica finanziaria, la rendita è una successione di importi, chiamate rate, da riscuotere (o da pagare)
In matematica attuariale, la rendita è una successione di rate da riscuotere o pagare in relazione a un contratto di assicurazione sulla vita 
Nel campo dell'imposizione fiscale, la rendita catastale è il parametro base per il calcolo delle imposte sui beni immobili
Rendita fondiaria, scaturente dall'alienazione di un bene immobile

Altri progetti